Kim Un-hyang può riferirsi a:

Kim Un-hyang (1990-vivente), ginnasta artistica nordcoreana
Kim Un-hyang (1991-vivente), tuffatrice nordcoreana
Kim Un-hyang (1993-vivente), calciatrice nordcoreana